Yuan Jiang est le nom chinois du fleuve Rouge.
Le Yuan Jiang (沅江 ou 沅水) est une des quatre plus grandes rivières du Hunan (République populaire de Chine) et un affluent du Yangzi Jiang.
Yuan Jiang est un peintre chinois actif vers 1680-1730 (dynastie Qing).
Yuanjiang est une ville du Henan (République populaire de Chine).